Spring Hill puede designar a:

Localidades y divisiones administrativas

En Estados Unidos

Lugares, pueblos y ciudades 
 Spring Hill, un lugar del estado de Florida;
 Spring Hill, un pueblo del estado de Indiana;
 Spring Hill, una ciudad del estado de Iowa;
 Spring Hill, una ciudad del estado de Kansas;
 Spring Hill, una ciudad del estado de Minnesota;
 Spring Hill, un lugar del estado de Pensilvania;
 Spring Hill, una ciudad del estado de Tennessee.

Municipios 
 Municipio de Spring Hill, un municipio del estado de Arkansas;
 municipio de Spring Hill, un municipio del estado de Carolina del Norte;
 municipio de Spring Hill, un municipio del estado de Dakota del Sur;
 municipio de Spring Hill, un municipio del estado de Kansas;
 municipio de Spring Hill, un municipio del estado de Minnesota.

Educación 
 Spring Hill College, universidad de la ciudad estadounidense de Mobile (Alabama).